Hughes [] steht für

 Hughes (Familienname) – dort auch Namensträger
 (1878) Hughes, ein Asteroid
 130P/McNaught–Hughes, ein Asteroid

Hughes ist der Name folgender Unternehmen:

 Hughes Aircraft, ehemaliges Verteidigungs- und Luftfahrtunternehmen der USA
 Hughes Helicopters, ein US-amerikanischer Hersteller von Helikoptern
 Hughes Electronics, ein US-amerikanischer Anbieter von Satelliten-Dienstleistungen
 Hughes & Kettner, eine Firma für Gitarrenverstärker

Hughes ist der Name folgender Orte in den USA:

 Hughes (Alaska), (Yukon-Koyukuk Census Area)
 Hughes (Arkansas)
 Hughes (Illinois)
 Hughes (Wisconsin), Town(ship) im Bayfield County

Hughes ist der Name folgender Countys in den USA:

 Hughes County (Oklahoma)
 Hughes County (South Dakota)

Hughes ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:

 Hughes Bay, diverse Buchten
 Hughes-Becken, Firnfeld in der Britannia Range, Antarktika
 Hughes Bluff, Kliff an der Scott-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Hughes-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Hughes-Halbinsel, Halbinsel der Thurston-Insel, Antarktis
 Hughes Island, Insel vor der Pennell-Küste im Viktorialand, Antarktika
 Hughes-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher im Palmerland, Antarktika
 Hughes Point, Landspitze in den Jones Mountains im Ellsworthland, Antarktika
 Hughes Range, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika
 Hughes Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Mount Hughes, Berg in den Cook Mountains, Antarktika

Siehe auch:

 Howard Hughes Medical Institute
 Hughes-Medaille
 Hughes-Drever-Experiment (auch Uhrenvergleichs-, Uhrenanisotropie- oder Massenisotropie-Experimente)
 Hughes Glomar Explorer, Schiff, das 1972 von den Vereinigten Staaten zur Bergung eines U-Boot-Wracks aus 5000 Metern Tiefe gebaut wurde
 Hughes-Stovin-Syndrom